Гаджини:

 Гаджини — драматический индийский боевик режиссёра А. Р. Муругадосс.
 Гаджини, Доменико (1449—1492) — итальянский скульптор.